Кубок Македонії з футболу 2010–2011 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вперше здобув Металург.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 серпня 2010

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/28 вересня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/29 вересня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15 вересня/9 жовтня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15 вересня/10 жовтня 2010

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 жовтня/10 листопада 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 квітня/4 травня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Македонії на soccerway 

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія